

Сен-Бре () — муніципалітет у регіоні Окситанія, департамент Еро
 Сен-Бре () — муніципалітет у регіоні Окситанія, департамент Гар
 Сен-Бре () — муніципалітет у регіоні Окситанія, департамент Жер

Сен-Бре — громада в кантоні Юра